Маркус Валдез Перейра Годиньо (; род. 28 июня 1997, Торонто) — канадский футболист, защитник сборной Канады.

Клубная карьера 
Годиньо — воспитанник клуба «Торонто» из своего родного города. После окончания академии он для получения игровой практики выступал за фарм-клуб, а затем в полупрофессиональной лиге.

Летом 2016 года Маркус подписал контракт с шотландским «Харт оф Мидлотиан». Летом 2017 года для получения игровой практики Годиньо на правах аренды перешёл в «Бервик Рейнджерс» до января 2018 года. 9 сентября в матче против «Эдинбург Сити» он дебютировал во Второй лиге Шотландии. 22 февраля 2018 года Годиньо подписал новый двухлетний контракт с «Хартс». Дебютировал за «Хартс» он 4 марта в матче Кубка Шотландии против «Мотеруэлла». 9 марта в Эдинбургском дерби против «Хиберниана» он дебютировал в шотландском Премьершипе. 26 января 2019 года в матче против «Сент-Джонстона» он забил свой первый за «Хартс».

В июле 2019 года Годиньо подписал двухлетний контракт с клубом Третьей лиги Германии «Цвиккау». Дебютировал за «Цвиккау» он 25 июля в матче стартового тура сезона 2019/20 против «Меппена». В мае 2021 года Годиньо покинул «Цвиккау» в связи с истечением срока контракта.

20 августа 2021 года Годиньо присоединился к клубу MLS «Ванкувер Уайткэпс», подписав контракт на оставшуюся часть сезона 2021 с опциями продления на сезоны 2022 и 2023. За право подписать его «Ванкувер» выплатил «Монреалю» $50 тыс. в общих распределительных средствах. В MLS он дебютировал 29 августа в матче против «Реал Солт-Лейк», заменив на 85-й минуте Ранко Веселиновича. По окончании сезона 2022 «Ванкувер Уайткэпс» не стал продлевать контракт с Годиньо.

Международная карьера 
24 марта 2018 года в товарищеском матче против сборной Новой Зеландии Годиньо дебютировал за сборную Канады.

Годиньо был включён в состав сборной Канады на Золотой кубок КОНКАКАФ 2019.

В составе сборной Канады до 23 лет Годиньо принимал участие в  в марте 2021 года.

Значился в предварительной заявке сборной Канады на Золотой кубок КОНКАКАФ 2021 из 60-ти игроков, но в окончательный состав из 23-ти игроков не попал.

Достижения 
 
  «Ванкувер Уайткэпс»
 Победитель Первенства Канады: 2022

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Канады
Игроки сборной Канады по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Канады по футболу
Игроки ФК «Торонто II»
Игроки ФК «Харт оф Мидлотиан»
Игроки ФК «Бервик Рейнджерс»
Игроки ФК «Цвиккау»
Игроки ФК «Ванкувер Уайткэпс»